Anghel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Anghel (* 1989), rumänischer Rodler
 Atanasie Anghel († 1713), Bischof der Rumänen in Siebenbürgen
 Elisabeta Anghel (* 1967), rumänische Leichtathletin

 Gigel Anghel (* 1955), rumänischer Ringer
 Grigore Anghel (* 1960), rumänischer Bobsportler
 Irinel Anghel (* 1969), rumänische Komponistin
 Luminița Anghel (* 1968), rumänische Sängerin und Politikerin 
 Monica Anghel (* 1971), rumänische Sängerin
 Stelian Anghel (1952–2009), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Anghel (1937–2014), rumänischer Fußballspieler und -funktionär

Siehe auch:
 Angel